Салустий (Sallustius/Saloustios; Sallust; Salluste) е име на:

 Салустий (86-34 пр.н.е.), римски историк и политик 1 век пр.н.е.
 Horti Sallustiani, Градините на Салустий
 Каниний Салустий, вероятно осиновен, квестор при Марк Калпурний Бибул († 48 пр.н.е.)
 Гай Салустий Крисп Пасиен, суфектконсул 27 г., консул 44 г.
 Салустий Лукул († 89), управиел на Британия
 Публий Салустий Блез, суфектконсул 89 г.
 Сей Салусций Макрин, узурпатор 227 г.
 Тит Флавий Салустий Пелигниан, консул 231 г.
 Салусция Орбиана, съпруга на император Александър Север
 Салустий, философ 4 век
 Флавий Юлий Салустий, суфектконсул 344 г.
 Сатурнин Секунд Салуций, преториански префект 361—365 и кандидат за император
 Флавий Салустий, консул 363 г.
 Салустий Емески, кинически философ 5 век